Preußischer Adler steht für:

 das Wappentier von Preußen, siehe Adler (Wappentier) #Preußischer Adler
 SMS Preußischer Adler, Post- und Militärschiff

Siehe auch:
 Zeche Preußisch Adler, Steinkohlenbergwerk in Dortmund
 Zeche Vereinigte Preußische Adler, Steinkohlenbergwerk in Essen